Szilas-patak – Pest megyében és Budapesten folyó magyarországi patak
 Szilas-patak – a magyarországi Tarna (patak) mellékvize Nógrád megyében
 Szilas-patak – patak Fehér megyében, Romániában
 Szilas-patak – patak Hargita megyében, Romániában
 Szilas-patak – patak Maros megyében, Romániában

hasonló
 Szilas-völgyi-patak – patak Komárom-Esztergom megyében
 Szilas-pataki árvízvédelmi tározó – ismertebb nevén a Naplás-tó, duzzasztással kialakított tó Pest megyében, a XVI. kerületben